«Spirits Having Flown» — сімнадцятий альбом британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущений у 1979 році.

Список композицій 
 «Tragedy» — 5:05
 «Too Much Heaven» — 4:57
 «Love You Inside Out» — 4:13
 «Reaching Out» — 4:07
 «Spirits (Having Flown)» — 5:21
 «Search, Find» — 4:16
 «Stop (Think Again)» — 6:41
 «Living Together» — 4:23
 «I'm Satisfied» — 3:55
 «Until» — 2:27

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees
Лютий 1979